Войтов — фамилия; имеет женскую форму Войтова.
 Войтов, Александр Александрович (1893—1966) — историк и искусствовед.
 Войтов, Александр Александрович (род. 1991) — российский регбист, капитан команды «ВВА-Подмосковье» и сборной России.
 Войтов, Дмитрий Фёдорович (1922—2002) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Войтов, Игорь Витальевич (род. 1961) —  белорусский государственный деятель, ученый.
 Масленников-Войтов, Олег Константинович (род. 1977) — российский актёр театра и кино.
Войтов — до 1946 г. название села Заря в Броварском районе Киевской области.
 См. также 
 Войтово